3 miejscowości w Polsce 
 Kotliny – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Żyrzyn 
 Kotliny – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Brójce 
 Kotliny – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Inne
 Kotliny – dolina między Magurą Spiską i Tatrami na Słowacji
 Kotliny – niższy wierzchołek Błyszcza w Beskidzie Sądeckim
 Kotliny – taras w Dolinie Małej Łąki w Tatrach